Василий Михайлович Зайцев (1910—1941) — участник Великой Отечественной войны, командир взвода 46-го танкового полка 46-й танковой бригады 4-й отдельной армии (с непосредственным подчинением Ставке Верховного Главнокомандования), младший лейтенант, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 26 августа 1910 года в деревне Пузакино в крестьянской семье. Русский.

По окончании в 1929 году сельскохозяйственного техникума, работал агрономом Псковской зональной сельскохозяйственной станции, затем — агрономом в Сычёвской МТС и старшим агрономом районного земельного отдела Опочецкого района.

С 1930 по 1931 г. работал в деревне Стремутка Псковского района на опытной станции техником по опытному делу. В 1932 г. — старший агроном в РайЗО Залучского района, в 1934—1935 гг. — старший агроном РайЗО Сошихинского района. В 1936 г. работал агрономом-организатором сельхозвыставки в Лычковском районе.

С 6 апреля 1931 г. по 15 декабря 1936 года обучался в Ленинградском сельскохозяйственном институте на факультете полеводства, в 1933—1936 гг. был профоргом группы, после окончания института был направлен в Карельскую АССР, старшим агрономом великогубской МТС. 15 января 1937 г. был назначен специалистом при Выставкоме Народного комиссариата земледелия КАССР — для подготовки к ВСХВ. С 1 августа 1937 г. работал старшим агрономом треста пригородных совхозов Карельской АССР в городе Петрозаводске (по другим данным — в тресте совхозов при Совете Народных Комиссаров Карельской АССР, в совхозах).

В 1939 году был призван в РККА. Участвовал в Советско-финской войне 1939—1940 года — служил командиром танка в бронетанковых частях Ленинградского военного округа.

После демобилизации работал в аппарате Наркомата совхозов Карело-Финской ССР, начальником отдела механизации, заместителем наркома совхозов КФССР.

Некоторое время проживал в Даниловском районе Ярославской области.

С началом Великой Отечественной войны, 26 июня 1941 года Зайцев был мобилизован в Красную Армию. До ноября 1941 года участвовал в боевых действиях в составе 46-го танкового полка 46-й танковой бригады 4-й отдельной армии на территории Карело-Финской ССР, позже — на Волховском фронте командовал танковым взводом.

В боях под Тихвином у деревни Лазаревичи с 1 декабря по 7 декабря 1941 года проявил героизм и мужество. Танкисты взвода под командованием В. М. Зайцева уничтожили 3 противотанковых орудия и несколько пулемётов, уничтожили около роты солдат и офицеров противника. В бою танк В. М. Зайцева был подбит и подожжён противником. Приказав экипажу покинуть машину, В. М. Зайцев не покинул танка, продолжая вести огонь по противнику. Сгорел в своём танке. После боя тело Василия Зайцева было похоронено в районе деревни Лазаревичи.

Позднее перезахоронен в братской могиле на площади Свободы в городе .

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 декабря 1941 года младший лейтенант Зайцев Василий Михайлович посмертно удостоен звания Героя Советского Союза, награждён орденом Ленина.

16 декабря 1941 года командир 46-го танкового полка майор Кузьменко, представляя Зайцева к званию Героя Советского Союза, писал:

«В боях под городом Тихвином с 1 по 6 декабря 1941 года Зайцев проявил героизм и мужество. Решительной атакой танков на деревню Лазаревичи он обратил противника в бегство, уничтожив при этом до сотни солдат и офицеров, три противотанковых орудия, 20 пулемётных гнёзд, 3 автомашины».

Семья 
Супруга — Зоя Васильевна, дочь — Светлана.

Память

Петрозаводск 
Имя Василия Зайцева увековечено в нескольких объектах Петрозаводска:
 улица Зайцева;
 сквер Василия Зайцева;
 памятный знак В. М. Зайцеву;
 мемориальная доска В. М. Зайцеву;
 портрет В. М. Зайцева установлен в Галерее Героев Советского Союза;
 дерево, посаженное в честь В. М. Зайцева на Аллее Героев (отмечено памятной табличкой).

Шуя 
 Памятник В. М. Зайцеву.
 Имя В. М. Зайцева присвоено совхозу в посёлке Шуя Прионежского района Карелии, в котором он работал до войны (ныне — ОАО «Агрофирма имени В. М. Зайцева»).

Тихвин 
 Улица имени В. М. Зайцева.

Лазаревичи 
В честь Василия Зайцева установлена стела в деревне Лазаревичи.

Примечания

Литература 
 [www.az-libr.ru/index.htm?Persons&000/Src/0007/9837217d Зайцев Василий Михайлович] // 
 
 Герои земли советской. — 2-е изд., испр., доп. — Петрозаводск, 1968. — С. 117—128.
 Зайкова Т., Смирнова Ф. Он прославился в Тихвине // Ленинская правда. — 1970, 17 марта.
 Зайцев Василий Михайлович // Героям Родины — слава! — 3-е изд., испр. и доп. — Петрозаводск, 1985 — С. 260—261.
 Герои Тихвина — герои Ленинграда // Буров А. В. Твои герои, Ленинград. — 2-е изд., доп. — Л., 1970. — С. 116—119.
 Кондратьев Ф. Г. Агроном-танкист // Наши улицы. — Петрозаводск, 1962 (и др. лет издания). — С. 85-89.
 Наградной лист на командира взвода 46-го танкового полка младшего лейтенанта В. М. Зайцева от 10 декабря 1941 г.// ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 793 756, д. 17, л. 96.
 Хилтунен Р. Во имя Родины. — Петрозаводск, 1961.
 Хилтунен Р. Парень из нашего города // Герои земли советской. — Петрозаводск, 1968. — С. 117—129.

Ссылки 

 Из наградного листа.
 Зайцев Василий Михайлович.
 Зайцев Василий Михайлович.
 Твои герои, Ленинград. Зайцев Василий Михайлович.

Выпускники Санкт-Петербургского аграрного университета
Агрономы СССР
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Танкисты Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны